A 2004–2005-ös német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 42. alkalommal kerültek kiírásra. A címvédő a Werder Bremen volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Eintracht Frankfurt
 TSV 1860 München
 1. FC Köln

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 1. FC Nürnberg (aranyérmes)
 Arminia Bielefeld (ezüstérmes)
 1. FSV Mainz 05 (bronzérmes)

Csapatok

Tabella 

1Mivel a 2004–2005-ös német kupagyőztes Bayern München és a döntős Schalke 04 kvalifikálta magát az UEFA-bajnokok ligájába, így a kupagyőztes jogán a bajnokságban 6. helyezett Bayer Leverkusen indulhatott a 2005–2006-os UEFA-kupában.
2Az UEFA egy ráadás UEFA-kupa helyet biztosított a Bundesliga számára, mivel a 2004–2005-ös szezonban a legsportszerűbb bajnokságok között volt. Az indulási jogot az idény hazai Fair-play győztes, a Mainz kapta.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2005. május 21.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2005. május 21.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2004-es DFB-Ligapokal
 2004–2005-ös DFB-Pokal
 2004–2005-ös Bundesliga 2

További információk 
 A 2004–2005-ös szezon a DFB.de-n  
 A 2004–2005-ös szezon a Kicker.de-n 
 A 2004–2005-ös szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2004–2005-ös szezon a worldfootball.net-en

Források 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok